Алберт Медвед (Баленштет, 1100 - Штендал, 18. новембар 1170) је био маркгроф Бранденбурга и војвода Саксоније. Био је син Отона, грофа Баленштета и Ејлике од Саксоније. Био је истакнута личност Вендског крсташког рата против Полапских Словена 1147. и успио натјерати Прибислава Хенрика, посљедњег кнеза Хавељана да му опоруком остави власт над слoвенским земљама 1150.

Породично стабло 

Умрли 1170.